Паланчиште може да се односи на:

 Мало Паланчиште, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Велико Паланчиште, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ

или

 Покољ у Паланчишту, усташки покољ српског становништа 22. и 23. октобра 1942. године